Натаниэль — мужское имя от евр. Натанэль.

Известные носители

Герои книг 
 Натаниэль Бампо
 Натаниэль — главный герой «Трилогии Бартимеуса» Джонатана Страуда, мальчик-волшебник.
 Натаниэль — главный герой произведения "Песочный человек" Гофмана Э.А.Т.
 Натаниэль Паркер — герой произведений Рекса Стаута о Ниро Вульфе, адвокат
 Натаниэль Грэй
Натаниэль Арчибальд - один из главных персонажей серии книг "Сплетница" Сесиль фон Зигесар

Герои компьютерных игр 
 Натаниэль Блэк (Age of Empires 3)
 Натаниэль Ренко (Singularity)
 Натаниэль Хоу (Dragon Age: Origins – Awakening)
 Натаниэль (Keepsake)
 Натаниэль Хаук (Пираты Карибского моря)
 Натаниэль Дрейк (Uncharted)

 Капитан Натаниэль Джозеф Коготь (Он же Даниэль Джозеф Клык) (Captain Claw)

Герои  сериалов 

 Натаниэль Барнс (Готэм)

 Натаниэль Лейхи (Как избежать наказания за убийство)
 Натаниэль Арчибальд (Сплетница)
 Натаниэль Бузолик (Дневник вампира Древние)
Натаниэль Плимптон III (Чокнутая бывшая)

См. также 
 Натан
 Нафан
 Нафанаил

Примечания 

Имена еврейского происхождения
Мужские имена
Страницы значений:Тёзки